Fieszta (spanyol szó = fesztivál)
 Ernest Hemingway: Fiesta  (The Sun Also Rises)
 Fiesta magyar popegyüttes
 Ford Fiesta, autótípus